Metus – pseudonim artystyczny lidera zespołu „Metus” – Marka Juzy 
 Metus – uosobienie trwogi w mitologii greckiej
 metus – groźba w prawie rzymskim
 metus – rodzaj grzybów z rodziny chrobotkowatych